Ken McKenzie Trophy bezeichnet zwei frühere Auszeichnungen im Eishockey, die nach Ken McKenzie benannt sind:
 Ken McKenzie Trophy (CHL), Auszeichnung für den besten Neuling des Jahres der Central Hockey League (1963–1984) und den Topscorer der Central Hockey League (1992–2003)
 Ken McKenzie Trophy (IHL), Auszeichnung für den besten US-amerikanischen Neuling des Jahres der International Hockey League (1977–2001)

Siehe auch:
 Ken McKenzie Award